Смі́тсон () — патронімічне прізвище з північно-англійськими коренями, походить від імені Сміт ().

Відомі носії:
 Джеймс Смітсон (, уроджений Жак-Луї Масі, ; бл. 1765—1829) — британський хімік і мінералог, засновник Смітсонівського інституту.
 Карлі Смітсон (, уроджена ;  1983 р) — ірландська рок-, соул- та готик-співачка.
 Роберт Смітсон (; 1938—1973) — американський художник.
 Форрест Смітсон (; 1879—1962) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1908).

Див. також 
 Смітсонівський інститут

Примітки 

Патронімічні прізвища